Adelhaid nevű történelmi személyek:

 Adelhaid német-római császárné, I. Ottó német-római császár felesége, III. Ottó régense
 Adelhaid királyné, Adelhaid von Beleknegina, Ziemovit lengyel herceg lánya, Géza magyar fejedelem vélelmezett második felesége
 Adelhaid magyar királyné, I. László magyar király felesége
 Adelhaid magyar királyi hercegnő, Kálmán magyar király és Felícia magyar királyné lánya (vagy Álmos herceg lánya ?), I. Szobeszláv cseh fejedelem felesége
 Adelheid magyar királyi hercegnő, Habsburg–Lotaringiai Adelheid, Adelheid Maria Josepha Sixta Antonia Roberta Ottonia Zita Charlotte Luise Immakulata Pia Theresia Beatrix Franziska Isabelle Henriette Maximiliana Genoveva Ignatia Marcus d’Aviano von Österreich (1914. január 3. – 1971. október 3.) 
 Adelhaid cseh fejedelemné, I. András magyar király leánya, II. Vratiszláv cseh fejedelem második felesége
 Adelhaid cseh királyné, (Adelheid von Braunschweig-Grubenhagen, 1285 – 1320), II. Henrik cseh király felesége 
 Adelhaid osztrák grófné, Orseolo Otto lánya, Péter magyar király nővére, Adalbert osztrák őrgróf felesége
 Adelheid von Riedenburg, Riedenburgi Adelhaid, 1121-től II. István magyar király felesége (II. Stefan von Riedenburg, v. steflingi II. Henrik lánya)
 Adelheid jeruzsálemi királyné, Adelaide del Vasto (1074 – 1118. április 16.), (olaszul: Adelasia Incisa del Vasto) jeruzsálemi királyné és szicíliai grófné, 
 Adelhaid angol királyné, Löweni Adeliza (1103 – 1151. április 23.) angol királyné, I. Henrik angol király második felesége
 Adelheid szárd–piemonti királyné, Habsburg–Lotaringiai Adelheid  (1822. június 3. – 1855, január 20.), Adelheid Franziska Marie Rainera Elisabeth Clotilde von Österreich (olaszul: Maria Adelaide Francesca d'Asburgo-Lorena)